Doris Trachsel (ur. 27 kwietnia 1984 r. w Fribourg) – szwajcarska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu SC Plasselb.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Doris Trachsel pojawiła się w grudniu 2000 roku, podczas zawodów FIS w Goms (Szwajcaria), gdzie zajęła 15. miejsce na dystansie 5 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 4 grudnia 2004 roku w Bernie, gdzie zajęła 29. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Podczas debiutu zdobyła pierwsze pucharowe punkty.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Trachsel nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1984